Gebandeerde bosvalk
 Gestreepte bosvalk
 Grote bosvalk
 Mintons bosvalk
 Mirandolles bosvalk
 Sclaters bosvalk
 Traylors bosvalk